Формуладейльдин 2008 () — 66-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 29 марта 2008 года и закончился 25 октября 2008 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

2008
Фарерские острова
2008 год на Фарерских островах